Александр Васильевич Ворона (25 мая 1925 — 24 сентября 2021) — советский и украинский художник-монументалист, график, плакатист, член Национального союза художников Украины с 1959 года, заслуженный деятель искусств УССР (1968).

Биография 
Родился 25 мая 1925 года в Скадовске, Херсонская область, в крестьянской семье. Семья жила в Бердянске, где и встретила войну. На тот момент Александр учился в девятом классе школы и занимался в художественной студии (первый преподаватель — Яков Хаст). Служил в пулемётной роте 84-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской дивизии 2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта. Был ранен под Севастополем, потом три месяца лечился в госпитале. За боевую доблесть награждён медалями, в 1985 году — орденом Отечественной войны II степени.

В 1948—1951 годах учился во Львовском институте прикладного и декоративного искусства у Романа Сельского и Витольда Манастырского. В 1954 году окончил Харьковский художественный институт — мастерская Василия Мироненко.

В 1969 году назначен главным художником Художественного фонда Украины.

С 1974 года работал преподавателем в Киевском художественном институте, с 1985 года — профессор. В 2000 году стал профессором Киевского института декоративно-прикладного искусства и дизайна. Также является профессором и заведующим кафедры дизайна Университета «Украина».

В 2005 году в Киеве состоялась персональная выставка художника.

Автор настенных композиций в близкой к кубизму манере, но в традиционной для соцреализма тематике: о революции, победе, ударном труде. Много работ изображают пейзажи Крыма, в частности Гурзуфа.

Его дочь Ольга также стала художницей.

Умер 24 сентября 2021 года на 97-м году жизни.

Работы 
Плакаты
 «Торгувати, а не воювати!» (1957),
 «Прокляття вбивцям!» (1970),
 «Пам’ятаємо» (1975),
 «Московський час» (1984),
 «Ми цій пам’яті вірні» (1984),
 «Обережно — сталінізм» (1989);

Картины
 «Вуличка в Гурзуфі» (1988),
 «Квітне гліцинія» (1996),
 «Натюрморт з апельсинами» (1996),
 «Дорога на Лейкове» (2001).

Примечания 

Художники СССР
Художники Украины
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Выпускники Львовской национальной академии искусств
Выпускники Харьковской государственной академии дизайна и искусств
Члены Национального союза художников Украины